Lotus-Renault bezeichnet zwei verschiedene Formel-1-Teams
 Team Lotus, von 1983 bis 1986
 Renault F1, seit 2011